Abbe je lahko:
 abbe - naziv v katolištvu

 priimek več oseb:
 Cleveland Abbe  (1838 – 1916), ameriški meteorolog in astronom,
 Ernst Karl Abbe (1840 – 1905), nemški fizik,
 James Abbe (1883 – 1975), ameriški fotograf,
 Robert Abbe (1851 – 1928), ameriški kirurg in radiolog.